Лив () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Венгрувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7726 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Божихы
 Ярнице
 Ярнице-Пеньки
 Яртыпоры
 Крыпы
 Лив
 Людвинув
 Оссолин
 Пежхалы
 Полазе
 Попелюв
 Рухна
 Рухенка
 Старавесь
 Шаруты
 Снице
 Тоньча
 Тоньча-Янувки
 Витанки
 Вышкув
 Зайёнц
 Завады
 Яново
 Куцык

Соседние гмины 
 Гмина Беляны
 Гмина Грембкув
 Гмина Корытница
 Гмина Медзна
 Гмина Мокободы
 Гмина Соколув-Подляски
 Гмина Сточек
 Венгрув
 Гмина Вежбно

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства